Passas ou uvas passas é um tipo de uva especial, de tamanho menor, que sofreu um processo de desidratação. Possuem menor formato, cor escurecida e textura enruguecida. O processo natural parte da uva fresca que se coloca ao sol até desidratar. Depois as indústrias processam esses cachos secos que passam por extração dos pedúnculos, lavado, secado e seleção final até o empacotamento a granel em sacos plásticos dentro de caixas de papelão com 10 ou 13,608 kg. Por meio de peneiras se seleciona o tamanho que é medido em unidades por 100g.

É utilizada em massas de pães, bolos, tortas, pudins, salada de frutas, sorvetes ou consumidas como aperitivo.

Contém vitaminas do complexo B e sais minerais como fósforo, potássio, ferro e cálcio..

Frutas secas